Сан Антонио Акутла има више значења:

 Општина Сан Антонио Акутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Акутла (Сан Антонио Акутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику